Ganzfeld (mot allemand) peut désigner :

Parapsychologie 
 L'effet Ganzfeld, expérience de déprivation sensorielle.
 Le protocole Ganzfeld, expérience d'étude des perceptions sensorielles.

Arts 
 , magazine artistique publié à New York.
 Ganzfeld, série d'installations de l'artiste américain James Turrell.